Асбола́н ( —  сажа) — минерал, водный оксид марганца, кобальта и никеля. Вад кобальтистый.

Общее описание 
Содержит до 32 % СоО; NiO — до 11 %. Примеси V, Zn. Аморфный в большинстве случаев. Образует сажистые, порошкообразные землистые массы, тонкопористые натечные агрегаты. Цвет чёрный с синим. Плотность 3,1-3,7. Твёрдость 4-5. Гипергенный. Встречается в виде сине-чёрных сажистых плёнок в коре выветривания ультраосновных пород и в зоне окисления месторождений кобальт-никелевых руд, в небольших скоплениях в коре выветривания никеленосных серпентинитов. Потенциальная кобальтовая руда. Из асболана изготавливается синяя краска для смальты.

Разновидности 

 Асболан медный (содержащий до 27 % CuO)

 Асболан никелистый (содержащий до 4 % NiO).

Примечания

Ссылки 
 Асболан в базе минералов
 Асболан в GeoWiki

Окислы (минералы)
Минералы кобальта
Минералы никеля
Минералы марганца
Рудные минералы